Bijnamen van:
De Amerikaanse stad New Orleans
Ernie Els, een Zuid-Afrikaans golfer

The Big Easy (film), een Amerikaanse film uit 1987
The Big Easy (televisieserie), televisieserie uit 1997

Bijnaam